Nebe ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Nebe (1894–1945), deutscher Kriminalpolizist und SS-Einsatzgruppenleiter

 Cai Nebe (* 1992), südafrikanischer Eishockeyspieler

 Gabriele Nebe (* 1967), deutsche Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Gustav Nebe (1835–1919), deutscher Theologe und Superintendent
 Herbert Nebe (1899–1985), deutscher Radrennfahrer
 Hermann Nebe (Oberamtmann) (1851–1926), deutscher Verwaltungsbeamter
 Hermann Nebe (1877–1961), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Jack Nebe (* 1994), südafrikanischer Eishockeyspieler
 Johann August Nebe (1775–1854), deutscher Theologe, Generalsuperintendent und Pädagoge
 Johann Konrad Nebe (1762–1831), deutscher Pfarrer, Superintendent und Schriftsteller 
 Katja Nebe (* 1972), deutsche Juristin und Hochschullehrerin
 Otto-Henning Nebe (1908–1941), deutscher Theologe
 Sebastian Nebe (* 1982), deutscher Maler
 Volkmar Nebe (* 1960), deutscher Autor
 Wolfgang Nebe (1934–2019), deutscher Forstwissenschaftler und Hochschullehrer
 Wolfgang Amadé Nebe (1787–1839), österreichischer Beamter

Nebe ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Nebe, deutscher Name der Insel Ilovik, Kroatien

NEBE steht als Abkürzung für:
 National Election Board of Ethiopia, siehe Nationale Wahlbehörde Äthiopiens

Siehe auch:
 Oscar Neebe (1850–1916), US-amerikanischer Anarchist und Gewerkschafter
 Neeb

Abkürzung